Peter Collins peut désigner :
 Peter Collins (1920-1981), critique d'architecture américain ;
 Peter Collins (1931-1958), pilote de Formule 1 britannique des années 1950, mort en course ;
  (1948-), footballeur britannique ;
  (1951-), un musicien et producteur britannique.